Hajdu Ferenc (1914–1962) újságíró
 Hajdu Ferenc (1956–) író, költő, politikus